GTi, Gran Turismo Iniezione, denominazione di alcuni modelli di automobile con motore alimentato a iniezione, caratterizzati da prestazioni più elevate delle versioni base:
 Citroën AX GTI
 Citroën BX GTI
 Citroën CX GTI
 Citroën Visa GTI
 Maserati 3500 GTi
 Nissan Almera GTi
 Peugeot 106 GTi
 Peugeot 205 GTI
 Peugeot 206 GTI
 Peugeot 207 GTI
 Peugeot 208 GTI
 Peugeot 306 GTi
Peugeot 308 GTI
 Peugeot 309 GTi
 Peugeot 505 GTi
 MTV (GTI)
 Rover 114 GTi
 Rover 216 GTi
 Rover 416 GTi
 SEAT Ibiza GTI
 Suzuki Swift GTi
 Toyota Celica 1992 GTI
 Volkswagen Golf GTI
 Volkswagen Lupo GTI
Volkswagen Polo GTI
 Volkswagen Scirocco GTI

Codici 
 gti – codice ISO 639-3 della lingua gbati-ri